Sånga kyrka kan syfta på:

Sånga kyrka, Stockholms stift – en kyrkobyggnad som tillhör Färingsö församling
Sånga kyrka, Härnösands stift – en kyrkobyggnad i Sånga i Härnösands stift